Василий Ломаченко — Гэри Расселл-младший () — двенадцатираундовый боксёрский поединок в полулёгком весовой категории за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. Бой состоялся 21 июня 2014 года на базе спортивного комплекса Staples Center (Лос-Анджелес, США).

Предыстория

Ход боя

Статистика ударов 
Ударов всего

Джебы

Силовые удары

Судейские записки

Андеркарт

После боя

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёрские поединки
2014 год в боксе
События 21 июня
Июнь 2014 года
Спорт в США в 2014 году
Международные соревнования по боксу в США
Международные спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Чемпионаты мира в США
Чемпионаты мира в 2014 году